Ранчо Пачеко има више значења:

 Ранчо Пачеко (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Пачеко (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику